Villalcampo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalcampo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalcampo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar